Felicity Passon (née en 1999), nageuse seychelloise.
 Stacie Passon, réalisatrice et scénariste américaine.